Příjmení Jaškovský přechýleně Jaškovská nosí více různých osobností:

 Miroslav Jaškovský (1926–2007) – česk(oslovensk)ý horolezec, zasloužilý mistr sportu
 Miroslava Jaškovská (vdaná Pospíšilová; * 1955) – československá běžkyně na lyžích a olympionička

jiné
 Jaškovská krčma (původně Jaskovická) – kulturní památka v Horním Těrlicku v okrese Karviná

Česká příjmení